Айзенбергер:

 Айзенбергер — фамилия южнонемецкого (Австрия, Бавария) происхождения.
 Айзенбергер, Беньямин — известен под псевдонимом Габор Петер, министр госбезопасности Венгрии.
 Айзенбергер, Северин (1879—1945) — польский пианист.